O termo NAV pode referir-se a 
NAV: empresa portuguesa de controlo de tráfego aéreo
Mitologia eslava

Desambiguação